Cherson kan syfta på:

 Cherson oblast – ett oblast i Ukraina
 Cherson – en stad i Cherson oblast
 Guvernementet Cherson – ett guvernement i södra delen av Kejsardömet Ryssland, 1802–1920
 2701 Cherson – en asteroid i huvudbältet